Nicolas Engel peut désigner :

 Nicolas Engel (1854-~1918), homme politique allemand ;
 Nicolas Engel (1902-1946), coureur cycliste luxembourgeois ;
 Nicolas Engel (né en 1980), réalisateur et scénariste français.